Miasto radości – powieść Dominique’a Lapierre’a
 Miasto radości – film z 1992, ekranizacja powieści

Zobacz też